Plaats in Indonesië
 Karangkembang (Alian), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Karangkembang (Babat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java